Glenn (Illinois), població al Comtat de Jackson, Illinois
 Biografies:
 John Glenn (Cambridge, Ohio, EUA, 1921 - 2016), astronauta, pilot militar i polític estatunidenc
 Lloyd Glenn (San Antonio, Texas, 1909 — Los Angeles, Califòrnia, 1985), pianista i director d'orquestra
 Scott Glenn (Pittsburgh, Pennsilvània, 1941), actor estatunidenc 
 Tyler Glenn (1983), cantautor estatunidenc, conegut per ser el vocalista i teclista del grup de rock Neon Trees